STED steht für:
 Stimulated emission depletion, siehe STED-Mikroskop

Sted ist der Rufname folgender Personen:
 Sted Hay (Steadman Hay; * 1939), australischer Australian-Football-Spieler in der Australian Football League

Siehe auch:
 Stead
 Stede
 Steed

Abkürzung